Chmielnik steht für:

Orte in Polen:
 Chmielnik, Stadt in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Chmielnik (Bełżyce), Dorf im Powiat Lubelski der Woiwodschaft Lublin
 Chmielnik (Korsze) (bis 1945: Henriettenhof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen), Dorf im Powiat Kętrzyński der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Chmielnik, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Rzeszowski der Woiwodschaft Karpatenvorland, siehe Gmina Chmielnik (Powiat Rzeszowski)

Orte in der Ukraine:
 Chmilnyk, Stadt in der Oblast Winnyzja

Chmielnik ist der Familienname von:
 Jacek Chmielnik (1953–2007), polnischer Schauspieler, Theaterregisseur und Dramatiker